Гризуолд, Дуайт (1893—1954) — американский политик, сенатор США, 25-й губернатор Небраски
 Гризуолд, Морли (1890—1951) — американский политик, 16-й губернатор Невады